Смитон има више значења:
 Смитон (Илиноис)
 Смитон (Мисури)
 Смитон (Пенсилванија)